Венецкий — русская фамилия.

Известные носители 
 Венецкий, Алексей Иванович (1843 — ?) — русский революционер.
 Венецкий, Дмитрий Степанович (1931—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Венецкий, Илья Григорьевич (1914—1981) — советский статистик, демограф, доктор экономических наук, профессор.

Примечания